Mark O’Toole ist der Name folgender Personen:

* Mark O’Toole (Bischof) (* 1963), britischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Cardiff und Bischof von Menevia
 Mark O’Toole (Musiker) (* 1964), britischer Musiker